Гняв може да се отнася за:

 Гняв – един то седемте смъртни гряха в християнството
 Гняв (Стивън Кинг) – роман на Стивън Кинг
 Гняв (чувство)